Lehmann steht:
 Lehmann, ein Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 eine historische Bezeichnung für den Besitzer eines Lehens, siehe Lehnswesen
 Vorschlaghammer (umgangssprachlich)
 Lehmann (Mondkrater), benannt nach Jacob Heinrich Wilhelm Lehmann
 Lehmann (Venuskrater), benannt nach der Seismologin Inge Lehmann
 „Der Lehmann“, allgemeine Bezeichnung für das Adressverzeichnis von Wien, siehe Adolph Lehmann
 Herr Lehmann, Roman von Sven Regener (2001)
 Herr Lehmann (Film), deutsche Romanverfilmung (2003)
 Mike Lehmann, Comedy-Figur beim Rundfunksender Fritz
 Lehmanns Erzählungen von Siegfried Lenz (1964)
 Satz von Lehmann-Scheffé, ein Satz der mathematischen Statistik

Unternehmen:
 Lehmann Präzisionsuhren, deutscher Uhrenhersteller
 Lehmanns Fachbuchhandlung und Verlag, siehe Lehmanns Media
 Ernst Paul Lehmann Patentwerk, deutscher Modelleisenbahnhersteller, siehe Lehmann-Groß-Bahn
 Gerhard W. Lehmann & Co. Motorfahrzeugbau, ehemaliger deutscher Automobilhersteller
 Hans Lehmann KG, Logistikunternehmen und Reederei in Lübeck, siehe Hans Lehmann (Unternehmen)
 Louis Lehmann, historische Konditorei und ehemaliger k.u.k. Hoflieferant in Wien; Graben 12 im 1. Bezirk Innere Stadt

Orte:
 Lehmann (Santa Fe), Siedlung in Argentinien

Siehe auch:
 Leemann
 Lehman
 Leman
 Lemann